Граха-де-Кампальбо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 22,3 км². Население — 120 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Куэнки